Beatnik peut désigner :
 Beatnik, un membre de la Beat generation ;
 Beatnik, un langage de programmation exotique ;
 Beatnik, un satellite artificiel de Swatch qui a participé à la promotion de l'Heure Internet
 Beatnik Inc., une entreprise fondée par Thomas Dolby.